Пол Рейнголд Джобс (; , , Висконсин — , , Калифорния) — военный, механик, приёмный отец основателя Apple, Стива Джобса.

Биография 
Свое детство Пол провёл на молочной ферме в Джермантауне, штат Висконсин. Его отец — Эдвин Джобс был алкоголиком, нередко бил Пола, но, несмотря на это, Пол вырос спокойным и добрым. Правда, школу он бросил, не доучившись, и отправился странствовать по Среднему Западу.

К 19 годам Пол поступил в береговую охрану (хотя он даже не умел плавать). Службу Джобс проходил на транспортном судне «Генерал М. К. Мегс», которое доставляло войска в Италию, к генералу Паттону. Пол проявил себя как хорошего механика и кочегара, впоследствии был представлен к награде, должен был получить повышение, но проштрафился и выше матроса так и не поднялся.

Пол, демобилизовавшись после Второй мировой войны из береговой охраны, заключает пари с сослуживцами. Личный состав корабля, на котором служил Пол, был списан на берег Сан-Франциско, и Пол заявил, что за две недели найдет себе здесь жену.

Статный, весь в татуировках, механик-моторист Джобс удивительно походил на актера Джеймса Дина. Правда Клару привлекла вовсе не его внешность. Просто у Пола и его друзей оказалась машина, каковой у компании Клары в тот вечер, не оказалось. Десять дней спустя, в марте 1946 года, молодые люди обручились, и Пол выиграл пари.

Супруги прожили более 40 лет, пока смерть не разлучила их.

Стив Джобс всегда подчеркивал, что Пол и Клара являются его единственными и во всех смыслах этого слова настоящими родителями. Ему никогда не нравилось когда Пола и Клару называли "приемными родителями" или даже намекали на то, что они ему не родные. "Пол и Клара Джобс мои настоящие родители",- говорил он и в то же время резко отзывался о биологических родителях, — "Для меня эти люди не существуют".

Будучи талантливым автомехаником по профессии, Пол внес важный вклад в формирование у Стива Джобса, в том числе и интуитивного понимания критериев элегантности дизайна технических конструкций, которые, по его — Пола — мнению, следовало соблюдать на всех уровнях технической реализации машины или устройства, и в том числе невидимых пользователю сторон конструируемого изделия.

Эту свою мысль, свое понимание, доносил он сыну на основе примеров различных моделей не только тех машин — всех поколений — которые прошли через его руки (он ремонтировал и восстанавливал их), но также и из самых разных иных областей производства. Ярким примером является то, что он, показал как-то Стиву платяной шкаф, в котором даже тыльная — к стене которой шкаф прислоняют — сторона была обработана так же качественно, как и видимые стороны. По его мнению совершенство должно быть в деталях.

Это потом проявлялось к примеру в совсем неочевидном многим его коллегам решении тратить деньги выплачиваемые компанией дорогостоящим лидерам мира дизайна, в том числе и на дизайн того упаковочного ящика, в котором первая модель компьютера Macintosh будет доставляться потребителем.

Понять это решение кому-либо из сотрудников команды, создавшей Mac, было не просто трудно, а практически невозможно. Причиной тому, прежде всего, являлось решение относительно жестко зажатых, все тем же Джобсом, в тиски финальной цены компьютера, которая ни при каких обстоятельствах не должна была превысить 2 тыс. долл. Из-за этого ограничения даже микропроцессор выбрали не тот — от Интел — который был бы наиболее перспективным, а более дешёвый — от Моторолы. И вдруг, в смете затрат на разработку, появляются расходы на дизайн «коробки», которую покупатель просто выбросит на свалку в тот же день, когда доставят ему компьютер.

Барьер той цены в итоге был превышен, но сумел это сделать только появившийся уже позднее в команде Джон Скали, назначенный Джобсом на должность CEO Apple Comp. Это было исключительно категоричное решение Джона Скали, которое оспаривалось Джобсом, и положившее старт цепи событий, приведших в итоге к разрушению исходно прекрасных их отношений, а затем — как следствие — изгнанию Джобса из созданной им же компании.

Примечания 

Стив Джобс